Халатала — названия населенных пунктов:

Азербайджан 

 Халатала — село в Белоканском районе.

Россия 
 Халатала — село в Казбековском районе Дагестана, упразднено в 1977 году.